Schleifmühle bezeichnet

 allgemein eine wasser- oder windgetriebene Mühle, die zum Schleifen von Werkstoffen dient, siehe Schleifmühle
 allgemein eine in der Regel wassergetriebene Mühle, die zum Herstellen von Wetzsteinen dient, siehe Wetzsteinschleiferei

eine Wassermühle
 Schleifmühle (Erft) in Bad Münstereifel im Rhein-Erft-Kreis im Regierungsbezirk Köln

einen Ortsnamen:
 Schleifmühle (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schleifmühle (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schleifmühle (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schleifmühle (Bischbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schleifmühle (Burk), Ortsteil der Gemeinde Burk, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schleifmühle (Diespeck), Ortsteil der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schleifmühle (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schleifmühle (Feuchtwangen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schleifmühle (Geiselwind), Ortsteil des Marktes Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schleifmühle (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schleifmühle (Imsweiler), Wohnplatz der Ortsgemeinde Imsweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schleifmühle (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schleifmühle (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Schleifmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schleifmühle (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schleifmühle (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schleifmühle (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Schleifmühle (Seinsheim), Ortsteil des Marktes Seinsheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schleifmühle (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schleifmühle (Wissing), Siedlungsplatz des Pfarrdorfes Wissing, Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern